

Integralne części wsi 
 Jest ich 8
 Pasze – część wsi Dobieszyn w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Pasze – część wsi Jaszczew w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Pasze – część wsi Moderówka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze

Miejscowości na Białorusi 

 Pasze – część Wiśniowca na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.